Indoxina, península situada al sud-est d'Àsia.
 Indoxina, pel·lícula francesa del 1992 protagonitzada per Catherine Deneuve.
 Indoxina francesa, antiga colònia francesa.